Уват — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 8 км от центра района

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 111 человек

Власть 
Деревня в административном плане относится к Усть-Рубахинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района